Rocky Point ist der Name folgender Landspitzen in Australien:
 Rocky Point (Nanarup), Western Australia

Rocky Point ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Rocky Point (Arizona)
 Rocky Point (Florida)
 Rocky Point (Idaho)
 Rocky Point (Montana)
 Rocky Point (New York)
 Rocky Point (North Carolina)
 Rocky Point (Oklahoma)
 Rocky Point (Oregon)
 Rocky Point (Rhode Island)
 Rocky Point (Tennessee)
 Rocky Point (Virginia)
 Rocky Point (Washington)

in Australien:
 Rocky Point (New South Wales)
 Rocky Point (Queensland)

auf Jamaika:
 Rocky Point (Jamaika), Fischerort

in der Antarktis
 Rocky Point (Ross-Insel)

auf Südgeorgien:
 Rocky Point (Südgeorgien)